Сирия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборная страны состояла из 5 спортсменов (4 мужчины, 1 женщина), которые приняли участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, борьбе и стрельбе.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
1970-е годы в Сирии